Koczka György (1921–2001) romániai magyar belgyógyász orvos
Koczka György (1938–2015) romániai magyar dramaturg, műfordító, szerkesztő